

События

Римская империя 

 Император: Тиберий (патриций); консулы: Гней Корнелий Лентул Гетулик (патриций) и Гай Кальвизий Сабин (плебей); консулы-суффекты: Луций Юний Силан и Гай Веллей Тутор (оба — плебеи).
 Тиберий оставил Рим и поселился в Кампании. Фактическим правителем Рима становится Луций Элий Сеян.
 Понтий Пилат назначен прокуратором Иудеи (до 36 года).
 Клавдия Пульхра — вдова Публия Квинтилия Вара, казнена по навету Гнея Домиция Афра.

Китай 
 Хунну предлагают Китаю мир на условиях равенства.

Скончались 
 Клавдия Пульхра — жена Публия Квинтилия Вара, казнена;
 Луций Юний Силан — политический деятель эпохи ранней Римской империи.
 Марк Азиний Агриппа — ординарный консул Римской империи 25 года.

См. также

Примечания